Toda de Ribagorça (? - ca. 1019) fou comtessa de Ribagorça (1003-1011) i comtessa consort de Pallars (?-1010).

Orígens familiars 
Filla del comte Ramon III de Ribagorça i la seva esposa Garsenda d'Armanyac. Fou germana dels també comtes Unifred de Ribagorça, Arnau de Ribagorça i Isern de Ribagorça.

Succeí al seu germà Isern a la seva mort l'any 1003.

Es casà amb el comte Sunyer I de Pallars, del qual en fou la segona esposa. No tingueren fills del matrimoni.

És designada, sense dubte, Tota de Ribagorça (en èuscar); quan la seva àvia paterna, que porta el mateix nom: Toda d'Aragó, és designada amb el nom en llengua romanç. Això fa pensar en les llengües de la població no islamitzada d'aquelles contrades. En canvi, el visigot o hispanoromà muladí (islamitzat), sol tenir el nom només en àrab.

Fou succeït pel seu nebot Guillem de Ribagorça, fill del comte Isern de Ribagorça que l'anà a buscar a cort comtal castellana on residia perquè la seva tia, Ava de Ribagorça es feia càrrec de la seva educació.

Referències 

Comtes de Ribagorça
Comtes de Pallars